Walnut Grove (Alabama)
Walnut Grove (Californië)
Walnut Grove (Georgia)
Walnut Grove (Minnesota)
Walnut Grove (Mississippi)
Walnut Grove (Missouri)
Walnut Grove (Tennessee)
Walnut Grove (Washington)